Miliaria ist

 eine Gattung der Ammern, z. B. Miliaria calandra, die Grauammer.
 die medizinische Bezeichnung für eine durch Schweißretention hervorgerufene Hauterkrankung, siehe Miliaria (Hauterkrankung).